Магомед Алиев:
 Алиев, Магомед Ахмедович (род. 1986) — российский самбист.
 Алиев, Магомед Ниджат оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист; полузащитник. 
 См. также 
 Алиев, Магомед-Али Раджов-Гаджиевич (род. 1949) — советский скульптор, работающий преимущественно в Узбекистане и Дагестане.